Percy hace referencia a varios artículos:

Deportes 
Percy Liza, futbolista peruano.

Lugares 
Percy (Illinois), Estados Unidos

Comunas en Francia 
 Percy (Isère)
 Percy (Mancha)

Cine

Películas 
 Percy, película muda de 1925.
 Percy, película de 1971.
 Percy, película de 2020.

Personajes de ficción 
Percy Weasley, personaje de la saga de Harry Potter.
Percy Jackson (personaje), hijo de Poseidón en la saga de Percy Jackson.